Niebour ist der Familienname folgender Personen:

 August Niebour (1821–1891), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 August Heinrich Niebour (1889–1929), deutscher Richter und Senator der Hansestadt Lübeck
 Carl Theodor Bernhard Niebour (1825–1915), deutscher Navigationslehrer und Leiter der Navigationsschule (Hamburg)
 Eduard Niebour (1856–1926), deutscher Jurist und Präsident am Oberlandesgericht Oldenburg
 Georg Niebour (1832–1888), deutscher Zeichenlehrer in Hameln, Maler und Lithograf
 Louis Niebour (1799–1865), deutscher Zeichenlehrer, Maler und Lithograf, Vater von Georg Niebour
 Minna Niebour (1863–1930), Lehrerin in Frankfurt am Main und Verfasserin von Theaterstücken
 Wilhelm Niebour (1813–1895), Soldat und Mitglied des Oldenburgischen Landtags

Siehe auch:
 Niebuhr
 Nijboer